Погостище — название населённых пунктов в России:

 Погостище — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Погостище — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Погостище — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Погостище — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Погостище — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Погостище — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.